Isenring ist der Familienname von:

 Elvira Isenring (* 1976), Schweizer Juristin und Regisseurin 
 Johann Baptist Isenring (1796–1860), Schweizer Landschaftsmaler, Drucker und Daguerreotypist